Ткачев, Василий Иванович:
 Ткачёв, Василий Иванович (1922—1943) — подпольщик и участник Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия».
 Ткачев, Василий Иванович — Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза имени Ленина в Милютинском районе Ростовской области.